Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Tim Henman 6-4, 7-6(10), 4-6, 4-6, 7-6(2).

Teste di serie 

 Andre Agassi (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Tim Henman (finale)

 Assente
 Nicolas Kiefer (semifinali)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Thomas Enqvist (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1999
ATP Tour 1999